FNF steht für:
 Federación Nicaragüense de Fútbol, der Fußballverband von Nicaragua
 Fédération Nigérienne de Football, der Fußballverband des Niger
 Fidelity National Financial, ein US-amerikanisches Finanzunternehmen
 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, eine parteinahe Stiftung der FDP auf Bundesebene

FNF